

Persone

Huseynov
 Elmar Huseynov – giornalista azero
 Tofig Huseynov – militare azero
 Tymerlan Huseynov – ex calciatore ucraino

Hüseynov
 Abbas Hüseynov – calciatore azero
 Cavid Hüseynov – calciatore azero
 Bədavi Hüseynov – calciatore azero
 Elnur Hüseynov – cantante azero
 Murad Hüseynov – calciatore azero
 Müşfiq Hüseynov – ex calciatore azero
 Nazim Hüseynov – ex judoka sovietico naturalizzato azero
 Qədir Hüseynov – scacchista azero
 Rafiq Hüseynov – lottatore azero
 Romal Hüseynov – ex calciatore azero
 Vurğun Hüseynov – calciatore azero
 Vüsal Hüseynov – ex calciatore azero
 Yunis Hüseynov – ex calciatore sovietico